Brussa – frazione del comune di Caorle, nella città metropolitana di Venezia
Brussa – italianizzazione di Bursa, città della Turchia